Ла Кахета има више значења:

 Ла Кахета (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кахета (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кахета (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику